Лициния Эвхарида — римская вольноотпущенница и театральная актриса.
 (181) Эвхарида — это довольно большой и яркий астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S.